Lisiewski steht für

 Lisiewski, polnisches Adelsgeschlecht

Lisiewski oder Lisiewsky ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Reinhold Lisiewsky († 1794), deutscher Maler
 Friederike Juliane Lisiewski (1772–1856), deutsche Malerin, siehe Friederike Julie Lisiewska
 Georg Lisiewski (1674–1750), Maler polnischer Herkunft, Begründer einer Künstlerfamilie in Berlin

Siehe auch:

 Lisiewska